Sommerschafweide in Buchhausen steht für:

 Sommerschafweide in Buchhausen (Eglingen)
 Sommerschafweide in Buchhausen (Münzdorf)